David ou Dave Burrows sont des noms pouvant désigner:

Dave Burrows (né en 1949), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1965), artiste et écrivain britannique
David Burrows (né en 1968), joueur de football anglais
 (né en 1977), compétiteur de voile olympique irlandais

Voir aussi
David Burrowes (né en 1969), homme politique conservateur britannique

Burrows, David